George Macready (1889 - 1973), acteur américain ;
 Nevil Macready (1862 - 1946), général britannique ; 
 William Charles Macready (1793 - 1873), acteur anglais.